Santa Rita est un toponyme dans de nombreux pays :

Santa Rita est une municipalité de l'État du Maranhão
 Santa Rita est une municipalité de l'État de la Paraíba
 Santa Rita de Cássia est une municipalité de l'État Bahia
 Santa Rita do Araguaia est une municipalité de l'État de Goiás
 Santa Rita do Novo Destino est une municipalité de l'État de Goiás
 Santa Rita de Caldas est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Santa Rita de Jacutinga est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Santa Rita de Minas est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Santa Rita de Ibitipoca est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Santa Rita do Itueto est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Santa Rita do Sapucaí est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Santa Rita do Trivelato est une municipalité de l'État du Mato Grosso
 Santa Rita do Pardo est une municipalité de l'État du Mato Grosso do Sul
 Santa Rita do Oeste est une municipalité de l'État de São Paulo
 Santa Rita do Passa Quatro est une municipalité de l'État de São Paulo
 Santa Rita do Tocantins est une municipalité de l'État du Tocantins

est une municipalité dans la région de Vichada.

Santa Rita au Nouveau-Mexique
  au Texas

(États-Unis)
 Santa Rita est un village de l'île de Guam.

Santa Rita est une municipalité du département de Yoro.
 Santa Rita est une municipalité du département de Comayagua.
 Santa Rita est une municipalité du département de Santa Bárbara.

un corregimiento de la province de Coclé
 un corregimiento de la province de Panama Ouest

Santa Rita, une municipalité de la province du Pampanga ;
 Santa Rita, une municipalité de la province du Samar ;

Santa Rita, une localité située au nord de l'île de Principe.

Santa Rita, chef-lieu de la municipalité de Francisco Linares Alcántara dans l'État d'Aragua ;
 Santa Rita, capitale de la paroisse civile de Santa Rita de Manapire de la municipalité de Las Mercedes dans l'État de Guárico ;
 Santa Rita, chef-lieu de la municipalité de Santa Rita dans l'État de Zulia.

Subdivisions 
 Santa Rita, l'une des vingt-et-une municipalités de l'État de Zulia ;
 Santa Rita, l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Santa Rita dans l'État de Zulia ;
 Santa Rita : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité d'Escuque dans l'État de Trujillo ;
 Santa Rita de Manapire : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Las Mercedes dans l'État de Guárico.

Homonymie de toponyme